Киба:

 Киба — река в Шимском и Батецком районе Новгородской области.
 Киба, Владимир Николаевич (род. 1952) — тренер, спортивный организатор.
 Киба, Григорий Константинович (1923—1973) — старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.